Бенжерви́ль () — город в юго-восточной части Кот-д’Ивуара, входит в сельскую субпрефектуру департамента Абиджан.

Общая информация 
Город расположен на берегу лагуны Эбрие Гвинейского залива. Абсолютная высота — 59 метров над уровнем моря. Был назван в честь исследователя и впоследствии губернатора французского Кот-д’Ивуара, Луи-Гюстава Бенже. С 1909 по 1934 годы являлся столицей колонии. Сохранился ряд зданий колониальной архитектуры. Имеется ботанический сад.

Население 
По данным на 2014 год численность населения составляет 64 015 человека.

Динамика численности населения города по годам:

Примечания

Литература 
 

Города Кот-д’Ивуара